Kabbadias är ett grekiskt efternamn, some burits av:

 Nikos Kabbadias (1910–1975), grekisk poet
 Panagiotis Kabbadias (1852–1928), grekisk arkeolog